Der König der Bernina steht für:

 Der König der Bernina (Roman), Roman von Jakob Christoph Heer (1900)
 Der König der Bernina (1929), US-amerikanischer Stummfilm von Ernst Lubitsch
 Der König der Bernina (1957), österreichisch-schweizerischer Film von Alfred Lehner